Города Уганды () — список наиболее крупных населённых пунктов Уганды. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Уганде есть 90 городов с численностью более 1 600 человек.

Список городов Уганды

Примечания

Ссылки 

 
Уганда
Списки:Уганда